Contea di Greene o Greene County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

Contea di Greene, Alabama
Contea di Greene, Arkansas 
Contea di Greene, Carolina del Nord
Contea di Greene, Georgia
Contea di Greene, Illinois
Contea di Greene, Indiana
Contea di Greene, Iowa 
Contea di Greene, Mississippi
Contea di Greene, Missouri
Contea di Greene, New York
Contea di Greene, Ohio
Contea di Greene, Pennsylvania
Contea di Greene, Tennessee
Contea di Greene, Virginia